

Astronomie  
 (193) Ambrosia, un astéroïde

Botanique 
 Ambrosia (ambroisie), un genre botanique de la famille des Astéracées
 Ambrosia artemisiifolia dite aussi ambroisie à feuilles d'armoise, ambroisie élevée, herbe à poux ou petite herbe à poux
 Ambrosia trifida ou grande herbe à poux

Mycologie 
 Ambrosia, un groupe de champignons

Gastronomie 
 Ambrosia, un fromage italien au lait de vache

Musique et littérature 
 Ambrosia, le premier roman de l'auteur Francis Bernous
 Ambrosia, le premier tome de la série de bande dessinée Le Régulateur
 Ambrosia, un groupe de rock américain

Cinéma 
 Ambrosia, un film canadien réalisé par Baharak Saeid Monir, sorti en 2012

Mythologie 
 Ambrosia, une nymphe de l'armée de Dionysos apparaissant dans les Dionysiaques de Nonnos de Panopolis

Prénom 
Ambrosia est un prénom féminin.

Pseudonyme 

 Rachid Kassim (1987-), un djihadiste français.